Heuweg ist der Name folgender Orte:

 Heuweg (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Heuweg (Gemeinde Timelkam), Ortschaft der Gemeinde Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
Siehe auch:
 Heuweg-Werke
 Caputher Heuweg